Мейнленд ( — «главная» земля):

 Мейнленд — крупнейший остров Шетландских островов, Шотландия;
 Мейнленд — крупнейший остров Оркнейских островов, Шотландия;
 Нижний Мейнленд — регион в провинции Британская Колумбия, Канада.